Соколовский сельсовет (сельский совет) — административно-территориальная единица и/или муниципальное образование.

Белоруссия 
 Соколовский сельсовет — Берёзовский район, Брестская область.

Российская Федерация 
 Соколовский сельсовет — Зональный район, Алтайский край.
 Соколовский сельсовет — Давлекановский район, Башкортостан.
 Соколовский сельсовет — Иланский район, Красноярский край.
 Соколовский сельсовет — Нижнеингашский район, Красноярский край.
 Соколовский сельсовет — Каргапольский район, Курганская область.
 Соколовский сельсовет — в Солнечногорском (1929—1957, 1960—1994) и Химкинском (1957—1960) районах Московской области.
 Соколовский сельсовет — Колыванский район, Новосибирская область.
 Соколовский сельсовет — Никольский район, Пензенская область (упразднён в 2010).
 Соколовский сельсовет — Кирсановский район, Тамбовская область.
 Соколовский сельсовет — Нехаевский район, Волгоградская область.

Украина 

Соколовский сельский совет (Соколівська сільська рада)

Упразднены в 2020 году.

Винницкая область 
 Соколовский сельский совет Крыжопольского района
 Соколовский сельский совет Хмельникского (Хмельницкого) района

Житомирская область 
 Соколовский сельский совет Пулинского района

Ивано-Франковская область 
 Соколовский сельский совет Косовского района

Киевская область 
 Соколовский сельский совет Васильковского района

Кировоградская область 
Соколовский сельский совет Кропивницкого района

Львовская область 
 Соколовский сельский совет Бусского района
 Соколовский сельский совет Жидачовского района
 Соколовский сельский совет Пустомытовского района

Тернопольская область 
 Соколовский сельский совет Бучачского района
 Соколовский сельский совет Теребовлянского района

Харьковская область 
 Соколовский сельский совет Змиёвского района

Хмельницкая область 
 Соколовский сельский совет Ярмолинецкого района

Черкасская область 
 Соколовский сельский совет Жашковского района

Черниговская область 
 Соколовский сельский совет Бобровицкого района